Митрополи́т Никола́й (в миру Николай Методиев Севастиянов; 19 июля 1969, София) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.

Биография 
Родился 19 июля 1969 года в Софии. В 1987 году окончил гимназию в Софии. В 1987 — 1989 годах служил в вооруженных силах Болгарии в полку связи в г. Нова-Загора (специальность радист).

В 1990 году окончил Софийскую духовную семинарию имени святого Иоанна Рыльского и поступил в Софийскую духовную академию.

В день своих именин, 6 декабря 1990 года, был пострижен в монашество митрополитом Врачанским Калиником (Александровым).

В 1991 году Софийская духовная академия благодаря изменению политических условий была преобразована в богословский факультет Софийского университета.

17 мая 1993 года был рукоположён в сан иеромонаха.

В 1994 году окончил богословский факультет Софийского университета и направлен на обучение обучался в Московскую духовную академию, которую закончил в 1996 году со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию «Каноническая оценка раскола Болгарской Церкви».

29 июня 1996 года возведён в сан архимандрита и назначен протосинкелом
Софийской митрополии.

Епископское служение 
На Священном Синоде Болгарской православной церкви был избран викарием патриарха Болгарского Максима (Минкова) с титулом епископ Знепольский.

7 июля 2001 года был рукоположён в сан епископа, став самым молодым болгарским архиереем и фактически управляющим Софийской митрополией.

Являясь противником экуменизма и негативно относясь к католической церкви, митрополит Николай в преддверии визита в Болгарию в 2002 году Папы Римского Иоанна Павла II явился одним из главных организаторов протестов против этого визита. Не добившись отмены визита, он запер предназначенные Римскому Папе подарки в одной из кладовых храма-памятника святого Александра Невского. Также во время торжественной службы в кафедральном соборе, на которую был приглашён папский нунций Антонио Меннини, епископ Николай вызвал дипломатический скандал, убрав предназначенное для дипломата кресло и таким образом заставил его простоять всю службу.

В произошедшем конфликте, когда в мае 2006 года ряд митрополитов выдвинули требование к епископу Николаю дать отчёт о своей епископоской деятельности, последний подал прошение об отставке, но она не была принята патриархом Максимом.

На состоявшихся 4 февраля 2007 года выборах на замещение вдовствующей Пловдивской кафедры набрал наибольшее количество голосов — 38 (вторым из восьми кандидатов оказался епископ Девольский Феодосий (Купичков)). Кандидатуры двух претендентов были представлены для рассмотрения на Священном Синоде, который 11 февраля утвердил избрание епископа Николая митрополитом Пловдивским.

В 2008 году во время IV Церковно-народного собора Болгарской православной церкви при поддержке митрополита Доростольского Илариона (Цонева) инициировал обращение к делегатам собора (выступила мирянка Катя Тодорова) о целесообразности возвращения Болгарской православной церкви к юлианскому календарю.

14 октября 2010 года, в день празднования Грузией 1000-летия главного кафедрального собора «Светицховели» в древней столице страны Мцхете, представлял на торжествах Болгарскую православную церковь.

В сентябре 2011 года обратился к председателю Комиссии по досье с официальным прошением обнародовать имена священников его епархии, давших в коммунистические времена своё согласие работать на спецслужбы.

Критика 
 В период своего служения в Софийской митрополии получил наименование «юпито» ( — молодой городской специалист), объяснявшееся стремительным карьерным взлётом и приближенностью к патриарху Максиму.
 Критики авторитарности и импульсивности митрополита Николая указывают на то, что в 2008 году во время IV Церковно-народного собора Болгарской православной церкви, сочтя что одна из формулировок нового Устава Церкви может истолковываться как зависимость Церкви от государства, митрополит Николай и сопровождавшие его делегаты Пловдивской митрополии демонстративно покинули Собор. В ответ на порицание Синода митрополит Николай выразил свой протест.
 Предоставляя в своей епархии ряду крупных благотворителей титула архонта, митрополит Николай выступил вопреки решению Синода Болгарской церкви, запретившего подобную практику специальным постановлением от 2007 года.

Общественные высказывания 
 В феврале 2009 года в связи с высказыванием поп-музыканта Элтона Джона в интервью американскому журналу «Parade» о том, что Христос якобы был гомосексуалистом, митрополит Николай опубликовал заявление в котором сказал: «Высказывание Элтона Джона богохульно. Оно является провокацией и искушением для христиан всего мира, особенно сегодня, в первую неделю Великого поста, когда все верующие каются и очищаются от своих грехов. Противно от того, что этот человек афиширует свой грех и даже приписывает его не другому человеку, а Самому Господу Иисусу Христу, о Котором Библия говорит, что „и греха в Нём нет“ (1 Ин 3.5)».
 5 сентября 2009 года, когда на озере Охрид в Македонии утонули 15 болгарских туристов, митрополит Николай заявил: «Катастрофа в Македонии, в которой погибли 15 болгар, была знаком Небес. Православная церковь призывала людей не предаваться развлечениям в день казни Иоанна Крестителя. Мы не должны были позволять нашей молодежи веселиться в день, который должен был быть посвящён делам духовным».
 По теме пожертвований Церкви: «У меня нет морального права отказаться от пожертвований, если кто-то подарит автомобиль митрополии, у меня нет права его продать, чтобы накормить бедных на полученные деньги, так как у меня нет права продавать церковное имущество».

Примечания

Ссылки 
 Митрополит Николай (Севастиянов) биография на drevo-info.ru 
 Бог промышляет о нашем спасении (интервью) 

Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Пловдивские митрополиты
Выпускники Софийской духовной семинарии